Каор може да се отнася за:
 Каор, град във Франция
 Каор (окръг), окръг във Франция
 Каор-1, кантон във Франция
 Каор-2, кантон във Франция
 Каор-3, кантон във Франция